Блек () може да се односи на следеће:
 црна боја
 Блек (презиме), често презиме на енглеском говорном подручју
 Black (песма), песма групе Pearl Jam
 Блек (певач), енглески музичар
 Блек метал, поджанр метал музике
 Блек (Алабама), град у савезној америчкој држави Алабами
 Блек (драма), драма Џојс Керол Оутса
 Блек (филм), боливудски филм из 2005. године
 Блек (видео-игра), видео-игра из 2006. године